Flera kända personer har haft namnet Adam Moltke:

 Adam Gottlob Moltke, 1710–1792, tysk-dansk länsgreve och statsman.
 Adam Wilhelm Moltke, 1785–1864, Danmarks första konseljpresident (statsminister) efter enväldets fall.
 Adam Ludvig Joachim Moltke, 1805–1872, dansk jurist och översättare.